Inolvidable hace referencia a varios artículos:

Música

 Inolvidable (álbum de Selena) (2005), álbum recopilatorio de Selena.
 Inolvidable (canción de Julio Gutiérrez) (1944) con versión de Luis Miguel (1991).
 Inolvidable (canción de Reik) (2008).
 Inolvidable (canción de Laura Pausini) (1996), versión en español.

Cine y televisión
 Inolvidable (película de 1996) (Unforgettable), dirigida por John Dahl.
 Inolvidable (película de 2007) (Inesquecível), dirigida por Paulo Sérgio de Almeida.
 Inolvidable (película de 2012), dirigida por Diego Carballo y Daniel Carlón.
 Inolvidable (telenovela) (1992), telenovela argentina protagonizada por Mariela Alcalá, Gigi Zanchetta, Horacio Ranieri y Rubén Ballester.
 Inolvidable, serie de televisión turca.

La inolvidable
 La inolvidable (película) (Ella) (1946), película dirigida por Ramón Peón.
 La inolvidable (telenovela) (1996), telenovela venezolana.